Синярка — река, приток Люги
 Синярка — деревня в Кизнерском районе Удмуртии